„Малага“ Клуб де Футбол (,() е испански футболен клуб от Малага, Андалусия.

Той е сред най-известните андалусийски футболни клубове. Играе 28 сезона в Примера дивисион и 34 в Сегунда Дивисион. Сред големите му успехи е спечелването на УЕФА Интертото през 2002 г., а впоследствие в участието в турнира за Купата на УЕФА, където достига до 1/4 финалите.

Успехи 
 Сегунда Дивисион
  Шампион (4): 1951/52, 1966/67, 1987/88, 1998/99
 Купа на Испанската федерация:
  Носител (1): 1947
 Трофей Рикардо Замора:
  Носител (1): 1971/72
  Трофей Коста дел Сол:
  Носител (10): 1963, 1971, 1974, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016
 Купа на Шалке 04:
  Носител (1): 2014
 Купа ЕвроАмерикана:
  Носител (1): 2015

Международни 
  Шампионска лига (КЕШ):
 1/4 финал (1): 2012/13
 Купа на УЕФА:
 1/4 финал (1): 2002/03
 Интертото:
  Носител (1): 2002
 28 сезона в Примера Дивисион
 34 сезона в Сегунда Дивисион
 4 сезона в Сегунда Б
 42 сезона в Терсера Дивисион

Настоящ състав

Известни футболисти 
  Фернандо Баяно
  Жулио Баптища
  Родриго Галато
  Лукас Пиазон
  Иван Леко
  Кики Мусампа
  Дарио Силва
  Карлос Камени
  Мартин Демикелис
  Хавиер Савиола
  Игнасио Камачо
  Хоакин
  Иско
  Роке Санта Крус

Известни треньори 
  Рикардо Замора
  Хеленио Херера
  Хуанде Рамос
  Мануел Пелегрини

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт
 Малага в Ла Лига
 Малага в UEFA

Малага, ФК
Малага
Основани в Испания през 1994 година